Lawrence steht für:

 Lawrence (Familienname) – dort auch Namensträger
 Lawrence (Vorname), männlicher Vorname
 Lawrence (Mondkrater), Mondkrater
 (4969) Lawrence, Asteroid des Hauptgürtels
 Lawrence (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto
 Lawrence East (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto
 Lawrence West (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto
 Lawrence University, Universität in Appleton, Wisconsin
 Lawrence Academy, High School in Groton, Massachusetts
 St. Lawrence University, Universität in Canton, Bundesstaat New York
 St. Lawrence Market, Platz in Toronto
 Lawrence v. Texas, Gerichtsfall
 Rometsch Lawrence, Modell des Karosseriebauers Rometsch, siehe Rometsch #Rometsch Lawrence (1957–1961) 
 Syd Lawrence Special Cars, britischer Automobilhersteller
 Lawrence Stamping Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Lawrence von Arabien (Film), britischer Film von David Lean (1962)
 Lawrence Channel, Meerenge vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Lawrence-Nunatak, Nunatak im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Lawrence Peaks, Gebirgsgruppe im Viktorialand, Antarktika
 Mount Lawrence, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Lawrence ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Lawrence (New South Wales) 
 Lawrence (Victoria)

in Neuseeland:
 Lawrence (Neuseeland), Clutha District, Otago

in den Vereinigten Staaten:
 Lawrence (Alabama)
 Lawrence (Illinois)
 Lawrence (Indiana)
 Lawrence (Kansas)
 Lawrence (Massachusetts)
 Lawrence (Michigan)
 Lawrence (Minnesota)
 Lawrence (Mississippi)
 Lawrence (Nebraska)
 Lawrence (Village, New York), Nassau County
 Lawrence (Town, New York), St. Lawrence County
 Lawrence (North Carolina)
 Lawrence (Oklahoma)
 Lawrence (Pennsylvania)
 Lawrence (Tennessee)
 Lawrence (Texas)
 Lawrence (Utah)
 Lawrence (Washington)
 Lawrence (Wisconsin), Marquette County
 Lawrence (Town, Brown County), Town(ship) in Wisconsin
 Lawrence (Town, Rusk County), Town(ship) in Wisconsin

Siehe auch:
 Lawrence County
 Lawrence Township
 Lawrance
 Laurence, männlicher Vorname
 Laurance